XMG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mahendranagar (Nepal)